Крпан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крпан, Иван (хорв. Ivan Krpan; род. 28 мая 1997, Загреб) — хорватский пианист.
 Крпан, Петар (хорв. Petar Krpan; род. 1 июля 1974, Осиек) — хорватский футболист, нападающий.